Pedro Alonso López (1948) – assassino seriale colombiano
 Alonso López (1957) – calciatore colombiano
 Alonso López (2001) – pilota motociclistico spagnolo
 Piluca Alonso (María Pilar Alonso López) – cestista spagnola
 Diego Martín Alonso López – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano